

Любимовка — присілок, Аскінський район, Башкортостан
 Любимовка — селище, Великоігнатовський район, Мордовія
 Любимовка — село, Поріцький район, Чувашія
 Любимовка — селище, Тоцький район, Оренбурзька область

ru:Любимовка